Jacob Broom – amerykański polityk, sygnatariusz Konstytucji USA
 Jacob Broom – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1805-1807
 Jacob Broom – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1855-1857